

Caratteristiche tecniche
Era un terzino destro.

Carriera
Nel 1981, dopo aver giocato nelle giovanili del , si trasferisce al , club con il quale esordisce tra i professionisti disputando nel corso di un biennio un totale di 11 partite nella seconda divisione inglese. Nell'estate del 1983 si trasferisce al , club della prima divisione scozzese, con cui segna 2 reti in 24 partite di campionato, competizione che la sua squadra termina all'ultimo posto in classifica con 15 punti, retrocedendo così in seconda divisione. Alexander a fine stagione viene ceduto al , con cui nella stagione 1984-1985 realizza una rete in 7 presenze sempre nella prima divisione scozzese, subendo peraltro una seconda retrocessione consecutiva, nuovamente con un campionato chiuso all'ultimo posto in classifica (questa volta con 12 punti). Nella stagione 1985-1986 lascia la Gran Bretagna per trasferirsi al Cipro: gioca infatti per una stagione con la maglia del , club della prima divisione locale.

Nel 1986 si trasferisce agli inglesi dei : qui trascorre quattro stagioni consecutive giocando da titolare nella terza divisione inglese, campionato che vince nella stagione 1989-1990: trascorre poi un triennio (dal 1990 al termine della First Division 1992-1993) in seconda divisione, ed infine gioca nuovamente in terza divisione nella stagione 1993-1994, arrivando ad un totale in carriera di 299 presenze e 10 reti in partite di campionato con la maglia dei Pirates. Dopo un anno di inattività riprende a giocare nel 1995 nei semiprofessionisti dello , dove rimane per un triennio con il doppio ruolo di giocatore ed allenatore; si ritira definitivamente nel 1998, all'età di 35 anni.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Bristol Rovers: 1989-1990

Note

Collegamenti esterni

Calciatori scozzesi